Адам Болдуин (; род. 27 февраля 1962 года) — американский актёр, наиболее известный по своим ролям в фильмах «Цельнометаллическая оболочка» в роли рядового Зверюги, «Мой телохранитель» в роли Рикки Линдермана, а также в телевизионных сериалах «Секретные материалы» в роли Ноула Рорера, «Ангел» в роли Маркуса Гамильтона, «Светлячок» в роли Джейна Кобба и «Чак» в роли Джона Кейси.

Не имеет родственных связей с братьями Болдуинами.

Ранняя жизнь 
Родился в городе Уиннетка, штат Иллинойс, в 1962 году. Посещал школу New Trier Township High School.

Карьера 
С 2002 по 2003 Адам Болдуин снимался в научно-фантастическом сериале Джосса Уидона «Светлячок» в роли наёмника Джейна Кобба, члена команды корабля «Серенити». В эпизоде «Джейнбург» в качестве декорации была создана статуя в виде героя Болдуина, по окончании съёмок он забрал голову статуи себе на память. Позднее, в 2005, Болдуин вернулся к роли в фильме «Миссия „Серенити“».

Актёр появился в четвёртом и восьмом сезонах сериала «Касл», таким образом воссоединившись с коллегой по «Светлячку» Нейтаном Филлионом. Болдуин сыграл роль его временного напарника, детектива полиции Нью-Йорка Итана Слотера.

Личная жизнь 
Женат на Эми Джулиус, у пары трое детей — дочери Джессел и Зои и сын Девлин Шепард.

Гражданская позиция 
Был членом Демократической партии США с 1980 года, однако после прочтения книги Дэвида Горовица «The Radical Son» изменил свои взгляды. После этого Болдуин называл себя «консервативным либертарианцем».

Некоторое время писал статьи для либерального новостного сайта «The Huffington Post».

В 2014 году выступал с критикой однополых браков, так как если отец выйдет замуж за сына, это даст им освобождение от уплаты налогов на правах законных супругов. По этому поводу Адам Болдуин и актёр Ник Сирси вступили в небольшой конфликт с ЛГБТ-активистом по имени Тим Пикок ().

В 2018 году, после стрельбы в средней школе города Паркленд, Болдуин заявил о необходимости введения в школах вооруженной охраны.

Фильмография 

|}

Примечания

Ссылки 

Выпускники Нью-Трирской средней школы